Frank Guarente (1893-1942) – trombettista e compositore statunitense
 Mario Guarente (n 1983) – politico italiano
 Tiberio Guarente (n. 1985) – ex calciatore italiano